Мотосимулятор — программное обеспечение, симулирующее управление мотоциклом в игровом мире. Может применяться как для обучения вождению, так и для развлечения.

Классификация 

Стоит отметить, что в английском языке moto simulator — реалистичный симулятор, racing game — аркадный.

Аркадные симуляторы 

 The Cycles: International Grand Prix Racing (1989, Accolade)

Реалистичные 

 Superbike 2001 (как и вся серия SBK в целом)
 Moto Racer 3
 Motocross Madness 2 - прилагается редактор ландшафта
 GP-Bikes

Мототриал 

 Bike Adventure (Adobe Flash)
 Elasto Mania
 Gravity Defied - Trial Racing (Java ME, Android)
 Moto Racer 3
 Bike Zone 2 (Adobe Flash)
 Bike mania 2 (Adobe Flash)
 ATV Extreme (Adobe Flash)
 Moon buggy (Adobe Flash)
 Hardcore Bike (Adobe Flash)
 Moto Trial Fest 2  (Adobe Flash)
 Мототриал: Экстремальный спорт
 Trials Construction Yard
 Мототриал: Экстремальный спорт
 Trials Construction Yard
 RedLynx Trials 2 Second Edition
 Jordi Tarres Trial Master(Java)
 Motocross Trial Extreme(Java)
 Trial Xtreme 1.5(Android)
 X-Moto
 Urban Trial Freestyle

Прочие типы классификаций 

 По типу дорог/трасс: городские, шоссейно-кольцевые, раллийные, по бездорожью, вымышленные и т. д.
 Дополнительные виды геймплея, кроме собственно вождения: настройка и тюнинг автомобиля, менеджер гоночной команды, карьера гонщика, моддерство и т. д.

История 
Первые игры были на ZX-Spectrum.

Тенденции 

 Поддержка модификации и расширения игр.
 Приближение изображения к фотореализму.
 Переход от модели Пацейки (эмпирическая формула, описывающая поведение автомобильной шины в зависимости от вектора увода) к более совершенным механизмам моделирования гоночных шин (более качественно реализованные заносы, учёт плоских участков, образовавшихся от резкого торможения, зависимость сцепления шин от их деформации и т. д.).
 Поддержка нестандартных игровых устройств — многомониторных систем, ручки прямого переключения передач, TrackIR.
 Создание онлайн-сообществ симрейсеров, реализация инструментария для ведения онлайн-гонок (проведение тестовых заездов и квалификаций, ручное и автоматическое судейство, голосования, формирование стартовой решётки и т. д.)

Примечания

Ссылки 
 Мотоигры на mobygames.com
 211 мотосимуляторов на mobygames.com
 База мотосимуляторов на ag.ru

Жанры компьютерных игр